Genetically modified organism – Organismo geneticamente modificato
 Gulf, Mobile & Ohio Railroad – società ferroviaria statunitense